Кърнево може да се отнася за:

 Кърнево, село в община Кавадарци, Република Македония;
 Кърнево, квартал на Скопие, Република Македония;
 Кърнево, село в община Велика Плана, Сърбия.